{{Infobox Personnage (fiction)
 | charte couleur      = animanga
 | nom                 = Train Heartnet
 | oeuvre              = Black Cat
 | nom original        = 
 | nom alias           = Black Cat  Numero XIII  Mr. Noir (par Kyōko Kirisaki)
 | légende             = Image d’un chat noir, représentant Train Heartnet sous les traits de “Black Cat” et évoquant son caractère censé « apporter le malheur » à ses cibles.
 | naissance           = 
 | sexe                = Masculin
 | espèce              = Humain
 | cheveux             = Bruns
 | yeux                = Dorés
 | activité            = Assassin (anciennement)  Chasseur de primes
 | caractéristique     = Il porte sur son pectoral gauche, un tatouage indélébile en forme de XIII.
 | taille              = 1,75 m
 | famille             = Zagine Axeloake (père adoptif, décédé)
 | entourage           = Sven Vollfied, Eve, Rinslet Walker, les Sweepers.
 | ennemi              = Les Apôtres de l'étoile, Creed Diskenth, Zero Numbers (dans lanime).
 | membre              = 
 | arme                = Un révolver décoré « Hades » (6 coups ; 2,5 kg ; fait en orichalque)
 | créateur            = Kentarō Yabuki
 | interprète          = 
 | voix                =  Takashi Kondō / Minami Takayama (enfant)  Philippe Allard / Carole Baillien (enfant)
 | film                = 
 | roman               = 
 | pièce               = 
 | série               = Black Cat
 | album               = 
 | première apparition = Manga: Chapitre 1 (vol. 1)  Anime: Episode 1
 | dernière apparition = Manga: Chapitre 185 (vol. 20)  Anime: Episode 24
 | saison              = 
 | épisode             = 
 | éditeur             = 
 | libellé libre 2     = 
 | libre 2             = 
 | image               = Chat noir.JPG
 | affiliation         = Chronos (anciennement)  Sweepers
}}
 est le personnage principal du manga Black Cat créé par Kentarō Yabuki. C'est un personnage masculin, assez grand et possédant un pistolet décoré fabriqué en orichalque, nommé Hadès.

 Biographie fictive 

 Profil 

Train est un ancien tueur à gages à la solde d'une grande société nommée Chronos. Quand il était encore à Chronos, Train était réputé pour être un tireur hors-pair. Il est surnommé « Black Cat » à cause de son manteau noir et de son comportement (sournois, rapide, sans pitié envers ses cibles, buvant régulièrement du lait...). Son revolver, Hadès, est tatoué d'un XIII comme sur son pectoral gauche, censé apporter le malheur à ses victimes. Il tient ce tatouage de son passé parmi un groupe de tueurs d'élite de Chronos, les Chrono Numbers, qui étaient au nombre de 13. Par ailleurs, ses yeux dorés, ressemblent à ceux d'un chat sauvage.

 Histoire 

Alors qu'il était encore jeune, ses parents se font tuer sous ses yeux par un meurtrier du nom de Zagine. Ce dernier lui épargne la vie et l'élèvera par la suite en lui apprenant les arts assassins, notamment celui de se servir d'un pistolet.
Un jour, quand Train arriva dans une rue après avoir fait des courses, il vit Zagine ensanglanté contre un mur, à moitié conscient... Comme il avait toujours voulu venger ses parents, il attrapa le pistolet gisant au sol et l'acheva.... Il se retrouva à la rue à 10 ans, méfiant et ne faisant confiance à personne. Malgré son agressivité évidente, un dénommé Karl parvint à créer des liens avec lui et lui fit découvrir Chronos. Cet homme fut celui que Train considéra comme son père.

Pendant ses années à Chronos, Train rencontre une jeune chasseuse de prime nommée Saya Minatsuki, avec qui il se lie d'amitié au point même où il finit par éprouver des sentiments pour elle. Saya lui apprend les bonheurs de la vie et lui montre qu'il peut utiliser son arme sans avoir à tuer, Train finit par arrêter ses crimes et commence à voir Chronos d'une autre façon. Encore considéré comme le « chat domestique » de Chronos, Train finit par quitter l'organisation après que son ancien partenaire parmi les Chrono Numbers, Creed, ait tué Saya.

Plus tard, Train parcourt le pays en tant que simple chasseur de primes, et capture des hommes dont la tête est mise à prix.
Sur sa route, il rencontre Sven Vollfied, un autre chasseur de primes, qui deviendra son partenaire. Ce dernier le sauve lors de son premier affrontement contre Creed après qu'il fut gravement blessé. Train devient un homme juste, se battant pour défendre les gens.

Train cherche à venger la mort de Saya en tuant Creed et se retrouvera confronté aux Apôtres de l'étoile, qui ne sont autres que les sbires de Creed. Il sera également poursuivi par les Chrono Numbers, pour avoir déserté l'organisation.

 Personnalité 

Aussi connu sous le nom de Black Cat, il commence comme un assassin impitoyable mais plus tard, il apprend la compassion auprès de Saya et commence dès lors à s’interroger sur son présent. Plus tard, ce tueur froid et sanguinaire quitte Chronos et devient un chasseur de primes (ou « sweeper ») qui commence à apprécier la vie et à devenir insouciant.

Train est gaucher, mais il prétend être ambidextre afin de ne plus se ressasser son passé. C'est un fin combattant, plein d'assurance et prudent. Ce sont ces qualités qui font de lui un excellent tireur, au point d'être à nouveau réclamé par Chronos. 

Il porte toujours une cloche autour du cou pour rappeler qu’il est désormais maître de son destin (ce qu'il était et ce qu'il pourrait devenir). Il s’affirme être un simple chat errant. Dans le manga, il possédait déjà la cloche dans le premier chapitre mais dans l'''anime, Eve lui donne la cloche qui est une référence à la fable du chat noir, un livre qu'elle a lu.

 Ce qu'il aime: les chats, le lait, le poisson, les fruits de mer.
 Points faibles: sensible aux pleurs d'une fille, déteste les insectes (cafards, mille-pattes, etc.)
 Points forts: s'endormir n'importe où, très habile au tir, souple, se déplace très vite, endurant, les déguisements, mange beaucoup...

 Capacités 
Il manie à la perfection son arme à feu, Hades (ハ ー デ ィ ス, litt. « Black Gun »), un révolver noir et or en orichalque pesant  avec le chiffre XIII gravé sur le côté, et un pompon rouge attaché à sa poignée qui s'étire comme une laisse. Train possède un large champ de vision du terrain décrit comme étant 20/20, il peut voir le mouvement des balles et est rapide au tir. Il est capable d'abattre au tir les balles d'autres pistolets et de dévier avec sa propre arme, la trajectoire de balles ennemies. Agile, il est ambidextre mais naturellement gaucher. L'utilisation de sa main gauche augmente sa vitesse et sa précision au tir. 

Il utilise également des balles spéciales créées par Sven, notamment des balles explosives, qui occasionnent énormément de dégâts, et des balles qui gèlent ou paralysent l'adversaire. Son arme est fabriquée à partir du métal le plus résistant, ce qui lui permet d'utiliser l'arme pour porter des coups à l'adversaire ou encore de se prémunir contre d'autres attaques. 

Lorsque son corps a été infecté par des nanomachines après un de ses combats contre Creed (dans le manga), Train parvient à les manipuler pour créer de l'électricité statique, ce qui lui permet de concentrer l'électricité dans le baril d'Hadès, le transformant en un canon électrique. Néanmoins, il perd cette capacité après un dernier tir maximum dans son combat final contre Creed.

 Apparition dans les autres médias 

Dans le manga To Love-ru de Kentarō Yabuki, un personnage quasiment identique à Train, a été repris par l’auteur et se nomme Kuro' (クロ). Ce dernier est un extraterrestre et un puissant tueur à gages, maniant également un revolver.

 Réception 
Train a été à la première place au cours des trois concours de popularité des personnages de Black Cat''.

Notes et références

Liens externes 
  Le site officiel
 La fiche du Tome 1 sur le site de l'éditeur français

Personnage d'anime
Personnage de manga
Chasseur de primes de fiction

en:List of Black Cat characters#Train Heartnet